Кониси — фамилия. Носители:
 Кониси, Гаку (род. 1934) — японский физик.
 Кониси, Кацуюки (род. 1973) — сэйю.
 Кониси, Кэнити (род. 1909) — японский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.
 Кониси, Манами (род. 1978) — японская актриса и певица.
 Кониси, Масакадзу (род. 1933) — японский нейробиолог.
 Кониси Масутаро (1862—1940) — японский русист, переводчик, отец Токуро Кониси.
 Кониси, Михо (род. 1977) — японская актриса.
 Кониси, Рёсэй — японский актёр и сэйю.
 Кониси, Токуро (1894—1977) — японский бейсболист, сын Кониси Масутаро.
 Кониси, Хироки (род. 1982) — сэйю и актёр, работающий под псевдонимом Рёсэй Кониси.
 Кониси, Хироко (род. 1975) — сэйю, актриса.
 Кониси Хиросада (1819—1863) — японский художник направления укиё-э.
 Кониси Юкинага (ок. 1555—1600) — самурайский полководец.
 Кониси, Ясухиро (1893—1983) — мастер карате.